Алекса́ндер Ве́нцель ():
 Александер Венцель-старший (нар. 1944) — чехословацький футболіст, воротар, чемпіон Європи 1976 року.
 Александер Венцель-молодший (нар. 1967) — чехословацький і словацький футболіст, воротар, син попереднього